Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Bucharest Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 13. Juli 2015 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Bukarest